Sezon (1901) był 1. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 5 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu. Pierwszym mistrzem Węgier został zespół Budapesti TC.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1901 w Europie
1901 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech